Plaats in Indonesië
 Sri Menanti (Bandar Sribawono), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Sri Menanti (Buay Pemaca), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sri Menanti (Mekakau Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sri Menanti (Tanjung Lago), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Srimenanti, een plaats in het bestuurlijke gebied Banka in de provincie Banka-Billiton